Митрополи́т Симео́н (, в миру Иоа́ннис Волио́тис, ; ) — архиерей Элладской православной церкви, митрополит Фтиотидский (с 2019).

Биография 
Родился 9 мая 1977 года в городе Козани, в Греции. Его отец уроженец деревни  во Флорине и является потомком Петроса Волиотиса, учистника македонского сопротивления.

Начальное и среднее образование получил в Кастории. В 1995 году поступил на юридический факультет Аристотелевского университета в Салониках, который окончил в 1999 году. В 2002 году окончил богословский факультет Салоникийского университета.

В 2002 году был пострижен в монашество в  в  и проживал в обители до 2011 года.

В 2011 году был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Касторийским Серафимом (Папакостасом), а позднее принят в клир Афинской архиепископии и рукоположен в сан иеромонаха архиепископом Афинским Иеронимом (Лиаписом). В 2012 году возведён в достоинство архимандрита.

25 июля 2014 года был назначен протосинкеллом Афинской архиепископии, являясь одновременно настоятелем Троицком церкви.

7 февраля 2018 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Феспийского, викария Афинской архиепископии.

11 февраля 2018 года в Благовещенском соборе в Афинах архиепископом Иеронимом и членами Священного синода иерархии был хиротонисан во епископа.

11 октября 2019 года Священным синодом иерархии Элладской православной церкви был избран митрополитом Фтиотидским.

Кроме родного греческого, владеет английским и немецким языками.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Салоникийского университета
Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Фтиотидская митрополия